Dietmar Huhn (* 1944, Tanneberg), un acteur allemand
 Willy Huhn (1909, Metz  1970, Berlin), un politologue et théoricien communiste allemand
Patronyme allemand